Il wiinja è un chip di modifica per Nintendo Wii. È stato il primo chip a uscire per Nintendo Wii (gennaio 2007).

È possibile l'autocostruzione di modifiche per questa console (solo per la prima generazione di console), usando codici free basati su microprocessori Microchip PIC o Atmel.

Note 

Wii